Kvalifikace ženské dvouhry na US Open 2013 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní osmnáct tenistek, z toho šestnáct po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a dvě hráčky jako tzv. šťastné poražené.

Hráčky

Nasazení hráček 
  Šachar Pe'erová (1. kolo)
  Sharon Fichmanová (kvalifikována)
  Andrea Hlaváčková (3. kolo)
  Teliana Pereirová (1. kolo)
  Čang Šuaj (2. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  Kurumi Narová (kvalifikována)
  Johanna Kontaová (1. kolo)
  Marina Zaněvská ''(1. kolo)
  Mirjana Lučićová Baroniová (kvalifikována)
  Eva Birnerová (1. kolo)
  Michelle Larcherová de Britová (kvalifikována)
  Anastasia Rodionovová (3. kolo)
  Luksika Kumkhumová (1. kolo)
  Nadija Kičenoková (1. kolo)
  Tadeja Majeričová (1. kolo)
  Věra Duševinová (kvalifikována)
  Maria João Köhlerová (kvalifikována)
  I-miao Čouová (1. kolo)
  Julia Glušková kvalifikována
  Ajla Tomljanovićová (kvalifikována)
  Kristýna Plíšková (2. kolo)
  Melanie Oudinová (1. kolo)
  Pauline Parmentierová (2. kolo)
  Jing-jing Tuanová (kvalifikována)
  Camila Giorgiová (kvalifikována)
  Casey Dellacquová (kvalifikována)
  Çağla Büyükakçayová (2. kolo)
  Nina Bratčikovová (2. kolo)
  Patricia Mayrová-Achleitnerová (3. kolo, šťastná poražená)
  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Kchaj-čchen Čchangová (1. kolo)

 Kvalifikantky 
  Casey Dellacquová
  Sharon Fichmanová
  Grace Minová
  Victoria Duvalová
  Coco Vandewegheová
  Jing-jing Tuanová
  Kurumi Narová
  Maria João Köhlerová
  Věra Duševinová
  Mirjana Lučićová Baroniová
  Chanel Simmondsová
  Michelle Larcherová de Britová
  Julia Glušková
  Ajla Tomljanovićová
  Aleksandra Krunićová
  Camila Giorgiová

 Šťastné poražené 
  Patricia Mayrová-Achleitnerová
  Olivia Rogowská

 Pavouky kvalifikací 

 První kvalifikantka 

 Čtvrtá kvalifikantka 

 Šestá kvalifikantka 

 Sedmá kvalifikantka 

|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=7
|RD2-team1= Kurumi Narová
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=77
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2= 
|RD2-team2= Katarzyna Piterová
|RD2-score2-1=3
|RD2-score2-2=64
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3= 
|RD2-team3= Paula Kaniaová
|RD2-score3-1=6
|RD2-score3-2=4
|RD2-score3-3=64
|RD2-seed4=30
|RD2-team4=

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka 

|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=WC
|RD1-team2= Brooke Austinová
|RD1-score2-1=2
|RD1-score2-2=2
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3= 
|RD1-team3= Kateryna Kozlovová
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=710
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Ons Džabúrová
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=68
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5= 
|RD1-team5= Nastassja Burnettová
|RD1-score5-1=4
|RD1-score5-2=77
|RD1-score5-3=2
|RD1-seed6=
|RD1-team6= Sesil Karatančevová
|RD1-score6-1=6
|RD1-score6-2=60
|RD1-score6-3=6

|RD1-seed7= 
|RD1-team7= Pemra Özgenová
|RD1-score7-1=6
|RD1-score7-2=6
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=31
|RD1-team8= Alla Kudrjavcevová
|RD1-score8-1=3
|RD1-score8-2=4
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=10
|RD2-team1=
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=5
|RD2-score1-3=6
|RD2-seed2= 
|RD2-team2= Zarina Dijasová
|RD2-score2-1=4
|RD2-score2-2=7
|RD2-score2-3=4

|RD2-seed3= 
|RD2-team3= Olga Savčuková
|RD2-score3-1=3
|RD2-score3-2=0
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4= 
|RD2-team4= Elena Baltachová
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=12
|RD3-team1=

Třináctá kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo

|team-width=185

|RD1-seed1=13
|RD1-team1= Anastasia Rodionovová
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Irina Falconiová
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=1
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=WC
|RD1-team3= Majo Hibiová
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=3
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4=WC
|RD1-team4= Allie Kiicková
|RD1-score4-1=3
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=1

|RD1-seed5= 
|RD1-team5= Stéphanie Duboisová
|RD1-score5-1=4
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=79
|RD1-seed6= 
|RD1-team6= Maria Elena Camerinová
|RD1-score6-1=6
|RD1-score6-2=3
|RD1-score6-3=67

|RD1-seed7= 
|RD1-team7= Čeng Saj-saj
|RD1-score7-1=3
|RD1-score7-2=4
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=20
|RD1-team8= Julia Glušková
|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=13
|RD2-team1= Anastasia Rodionovová
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=WC
|RD2-team2= Majo Hibiová
|RD2-score2-1=4
|RD2-score2-2=2
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3= 
|RD2-team3= Stéphanie Duboisová
|RD2-score3-1=6
|RD2-score3-2=4
|RD2-score3-3=2
|RD2-seed4=20
|RD2-team4= Julia Glušková
|RD2-score4-1=3
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=6

|RD3-seed1=13
|RD3-team1= Anastasia Rodionovová
|RD3-score1-1=3
|RD3-score1-2=2
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=20
|RD3-team2= Julia Glušková
|RD3-score2-1=6
|RD3-score2-2=6
|RD3-score2-3=
}}

 Čtrnáctá kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo

|team-width=185

|RD1-seed1=14
|RD1-team1= Luksika Kumkhumová
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2=

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Reference 

US Open 2013